Пюїсельсі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 550 км на південь від Парижа, 50 км на північний схід від Тулузи, 36 км на захід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 280 осіб у працездатному віці (15-64 років) 201 була активна, 79 — неактивні (показник активності 71,8%, у 1999 році було 55,4%). З 201 активної працювали 183 особи (94 чоловіки та 89 жінок), безробітних було 18 (11 чоловіків та 7 жінок). Серед 79 неактивних 14 осіб було учнями чи студентами, 36 — пенсіонерами, 29 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 226 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 481,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Пюїсельсі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн